Als Kaiserreich Mexiko gelten historisch:

* Kaiserreich Mexiko (1821–1823), das 1821 aus dem Vizekönigreich Neuspanien hervorgegangene Kaiserreich
 Kaiserreich Mexiko (1864–1867), 1864 aus der Republik Mexiko hervorgegangen, Vorläufer der heutigen Vereinigten Staaten von Mexiko